Автомобиль века (, COTC) — международная награда, присуждённая самому значительному автомобилю двадцатого века. Избирательный процесс находился под надзором Global Automotive Elections Foundation. Победитель, Ford Model T, был объявлен на торжественном вручении 18 декабря 1999 года в Лас-Вегасе.

Процесс избрания 
Работа над избирательным процессом награды началась в октябре 1996 года, с представления списка в 700 автомобилей, предложенного организационным комитетом COTC в качестве кандидатов на премию, который отобрали эксперты из рекомендаций, сделанных вне автомобильной индустрии и автомобильных клубов.

В феврале 1997 года список уже из 200 автомобилей был представлен на мотосалоне AutoRAI в Амстердаме; выбор из изначального списка был сделан авторитетными независимыми автомобильными экспертами.

Следующий шаг — жюри и 132 профессиональных автомобильных журналистов из 33 стран, под руководством , сократившее список до ста пунктов, и представившее результат на Frankfurt Motor Show в сентябре 1997 года.

Избирательный процесс продолжился интернет-голосованием, выбравшим 10 машин, и голосованием жюри профессионалов, выбравшим 25 автомобилей. 9 из 10 выбранных общественностью автомобилей оказались в списке жюри (десятым выбором была AC Cobra), так что на Geneva Motor Show в марте 1999 было представлено 27 автомобилей.

Жюри было предложено выбрать из этих 27 автомобилей те 5, что пройдут в финал голосования, используя балльную систему. Финалисты были объявлены на Frankfurt Motor Show в сентябре 1999 года.

Результаты 
Каждый из членов жюри выставил кандидатам оценки, исходя из своих предпочтений, после чего была сделана сводная таблица.

Примечания 

Автомобильные премии